Гоблин, может означать:
 Гоблин — представитель волшебных существ в английском фольклоре.
 Гоблин — представитель персонажей вселенной Marvel Comics.
 Гоблин — название малой планеты .
 Гоблин — представитель вымышленной расы из вселенной Warcraft, созданной компанией Blizzard Entertainment.

См. также 
 «Гоблины» () — роман из серии книг «Секретные материалы».
 Goblin
 Goblin — творческий псевдоним блогера и переводчика Дмитрия Пучкова
 Заповедник гоблинов
 Акула-домовой () — во многих источниках интернета упоминается как акула-гоблин (от ).